Termin MGK ima više značenja.

 Acilglicerol kinaza, enzim
 MGK Bur, ruski bacač granata